Санудо — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Марко Санудо — венецианский купец, герцог Наксосский.
 Марино Санудо Младший — государственный деятель, венецианский историк.
 Марино Санудо Старший — знаменитый венецианский географ, путешественник и государственный деятель.